MeusParentes é uma rede social familiar lançada 29 de novembro de 2007 e pertence ao conjunto de plataformas iniciado por Verwandt.de. A ideia por trás do site é trazer à tona a discussão sobre genealogia e iniciar as gerações mais jovens na pesquisa por antepassados. A construção de árvores genealógicas é permitida somente para usuários cadastrados.

A Plataforma 
A plataforma permite que o usuário monte sua árvore genealógica. Através de uma concepção de fácil compreensão, coloca o tema genealogia ao alcance de todos. O sistema permite que terceiros na condição de "amigos" sejam convidados a participar. Com isso se obtém uma universalidade do uso da plataforma. Além de fazer luz sobre a Genealogia, o site aos poucos se torna um ponto de referência para pessoas que desejam fazer pesquisas genealógicas.

O sistema de busca conta com mais de cem milhões de perfis e facilita a pesquisa por familiares distantes. A plataforma dá suporte para a importação e exportação de arquivos GEDCOM. O associado vai ao site e discute os temas mais recorrentes na área de genealogia e conta com os serviços de genealogistas profissionais para moderarem e responderem às perguntas dos usuários. A página conta ainda com um blog informativo.

A História 
O site MeusParentes foi fundado em 2007, no Brasil e em Portugal, por Sven Schmidt e Daniel Grözinger ao perceberem o descaso dos jovens com os temas árvores genealógicas e pesquisa por antepassados, decidindo investir em uma ideia que aposta nos fortes laços familiares que poderia haver entre os internautas aderentes. A plataforma que se iniciou em agosto desse ano a partir da Alemanha ("Verwandt") e se expandiu rapidamente para outros países, em setembro firmou presença na Polônia ("moikrewni") e Itália ("parentistretti") e em outubro, Portugal  ("MeusParentes") e vários países de língua espanhola ("miparentela") passaram a fazer parte da plataforma. Logo após vieram as plataformas do Brasil e dos países de língua inglesa (respectivamente "MeusParentes" e "itsourtree").

Estatísticas

Ligações externas 
 
 
 
 
 

 IOL Diário

 Diário Digital

 Correio de Uberlândia

 Correio de Sergipe

 Jornal O TEMPO

 Revista Encontro

Redes sociais
Genealogia
Web 2.0